Abul Kasem Fazlul Huq (1873-1962), un homme politique bengali ;
 Anisul Huq (1956-), un homme politique bangladais ;
 Mohammed Nizamul Huq Nassim (1950-), un juge à la Division Haute Cour de la Cour suprême du Bangladesh ;
 Saleemul Huq (1952-), chercheur bangladais spécialiste des questions climatiques.

huq est un code qui peut désigner :
 tsat, une langue parlée sur l'île de Hainan en Chine par les Utsul, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

HUQ est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Hun, la capitale du district de Jufra, en Libye, selon le code AITA des aéroports. 

Code
Code IATA des aéroports